På liv och död kan syfta på:

 På liv och död (film, 1934) – en amerikansk film från 1934 med originaltiteln West of the Pecos
 På liv och död (film, 1943) – en svensk film från 1943
 På liv och död (film, 1949) – en amerikansk film från 1949 med originaltiteln Criss Cross
 På liv och död (film, 1985) – en amerikansk TV-film från 1985 med originaltiteln Fortress 
 På liv och död (amerikansk film, 1986) – en amerikansk film från 1986 med originaltiteln Avenging Force
 På liv och död (svensk film, 1986) – en svensk film från 1986
 På liv och död (film, 1989) – en amerikansk film från 1989 med originaltiteln No Holds Barred
 På liv och död (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1989 med originaltiteln Rescue 911